Brytyjskie pułki piechoty:
 124 Pułk Piechoty Waterford – pułk piechoty brytyjskiej 1794-1795

Niemieckie pułki piechoty:
 124 Pułk Piechoty im. Króla Wilhelma I (6 Wirtemberski) – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego

Rosyjskie pułki piechoty:
 124 Woroneski Pułk Piechoty – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego